Kaltstart steht für:
 das Starten eines nicht vorgewärmten Verbrennungsmotors, siehe Kaltstart
 das Starten eines kalten Kraftwerks, 
 das Starten einer kalten Maschine, den Startprozess oder die Zeit, bis die Maschine „warmgelaufen“ ist, 
 das Einschalten und Hochfahren eines Computers, siehe auch Reset,
 den Start von Raketen ohne laufendes Triebwerk, siehe Kaltstart (Rakete)
 ein Buch von Hans-Werner Sinn und Gerlinde Sinn aus dem Jahr 1991, siehe Kaltstart (Buch)
 einen deutschen Fernsehfilm aus dem Jahr 2014, siehe Tatort: Kaltstart